Васьковичи — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Васьковичи — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Васьковичи — деревня в Славгородском районе Могилёвской области.
 Васьковичи — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.

Россия 
 Васьковичи — село в Почепском районе Брянской области.

Украина 
 Васьковичи — село в Коростенском районе Житомирской области.